Ivan Cvitanušić (filozof)
Ivan Cvitanušić (nogometaš)
Ivan Cvitanušić, glazbenik iz sastava Soultrip

Izvori